Шафра́н:

 Шафран () — род луковичных растений семейства Касатиковые.
 Шафран — пряность и пищевой краситель оранжевого цвета, изготавливаемый из высушенных рылец цветков 
 Шафран — один из сортов яблони домашней.

Фамилия 
 Шафран, Александр (1910—2006) — главный раввин Румынии в 1940—1947 годах.
 Шафран, Ами (род. 1954) — генерал Армии обороны Израиля.
 Шафран, Анатолий Давыдович (1931—2003) — российский кинооператор.
 Шафран, Аркадий Менделевич (1911—1983) — советский кинооператор и кинорежиссёр.
 Шафран, Борис Семёнович (1896—1980) — советский виолончелист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Шафран, Генрих Михайлович (1909—1990) —  советский деятель здравоохранения, врач-фтизиатр. 
 Шафран, Даниил Борисович (1923—1997) — советский и российский виолончелист, сын Бориса Шафрана.
 Шафран, Леонид Моисеевич (род. 1936) — советский врач-токсиколог и психофизиолог.
 Шафран, Матиаш (род. 1986) — венгерский гребец-каноист.
 Шафран, Михай (род. 1985) — венгерский гребец-каноист.
 Шафран, Сам (1934—2019) — французский художник, пастелист и график.

Двойная фамилия
 Мельцер-Шафран, Виктор Владимирович (1914—1998) — советский и российский технолог металлов и изобретатель.

См. также 
 Шафраново (значения)